

Patronyme 

 Juliana Berners (née au ), religieuse anglaise.
 Tim Berners-Lee (1955-), informaticien britannique, principal inventeur du World Wide Web.

Par ailleurs, Baron Berners, est un titre de noblesse héréditaire dans la pairie d'Angleterre.

Toponyme 

 Le Berners Hotel, hôtel situé dans Berners Street, dans la Cité de Westminster, à Londres.
 (13926) Berners-Lee, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.